Edenbridge (Anglia)
 Edenbridge (zespół muzyczny)